

Astronomia 
 5192 Yabuki – asteroide della fascia principale

Geografia 
Giappone
 Yabuki – cittadina della prefettura di Fukushima

Manga e Anime 
 Joe Yabuki – personaggio di fantasia, protagonista del manga e anime Rocky Joe

Persone 
 Kentarō Yabuki (1980-) – fumettista giapponese